Дхунат:

 Дхунат — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Дхунат — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Богра.